Păuliș se poate referi la:
 Păuliș, Arad
 Păuliș, Hunedoara